Svarta listan kan syfta på:
 Svarta listan – en lista över företag som gått emot beslut av Allmänna reklamationsnämnden
 Svarta listan – en lista över varor som inte får säljas utan tillstånd av Livsmedelsverket
 Svarta listan (ordlista) – en skrift som ges ut av rättschefen i Statsrådsberedningen sedan 1988